Dominique Aegerter (Rohrbach, 30 september 1990) is een Zwitsers motorcoureur.

Carrière
Aegerter maakte in 2006 zijn debuut in de 125cc-klasse van het wereldkampioenschap wegrace op een Aprilia als vervanger van zijn landgenoot Vincent Braillard tijdens de laatste twee races van het seizoen in Portugal en Valencia. In 2007 maakte hij zijn fulltime debuut en behaalde in een natte Grand Prix in Japan zijn beste resultaat met een elfde plaats. In 2008 en 2009 kwam hij uit op een Derbi, en hoewel hij geen grote resultaten heeft behaald, maakte hij in 2010 de overstap naar de Moto2-klasse op een Suter. In de laatste Grand Prix van 2011 in Valencia behaalde hij zijn eerste podiumplaats in de Grand Prix-racerij. Hij moest echter wachten tot de TT van Assen in 2013 op zijn volgende podiumplaats. In 2014 had Aegerter zijn beste seizoen tot op heden, hij stond viermaal op het podium en behaalde zijn eerste pole position en zijn eerste overwinning in de Grand Prix van Duitsland. In 2015 stapte hij over naar Kalex om een volledig Zwitsers team te vormen met Thomas Lüthi en Robin Mulhauser.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link
 

Zwitsers motorcoureur